Sezon (1997) był 6. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FK Taraz. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół Jertis Pawłodar. Tytuł króla strzelców zdobył Nurken Mazbajew, który w barwach klubu FK Taraz strzelił 16 goli.

Przed startem sezonu z powodów finansowych z udziału w rozgrywkach zrezygnowały zespoły: Toboł Kostanaj, Kaspij Aktau, Kajnar Tałdykorgan oraz SKIF Ordabasy Szymkent.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
Jertis Pawłodar - FK Taraz 1-0

Jertis Pawłodar zdobył mistrzostwo Kazachstanu.

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
1997 w Europie
Kazachstan w XX wieku